kvantor (logika): egy matematikai logikai fogalom.
kvantor (nyelvészet): a jelentéstanban a mennyiséget, mértéket kifejező szavak gyűjtőneve.